«Траге́дия 9 апре́ля» () или «Тбили́сские собы́тия» — специальная операция по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси, осуществлённая в ночь на 9 апреля 1989 года силами внутренних войск МВД СССР и Советской армии. Погиб 21 человек и пострадали 290.

Предпосылки 
Тбилисские события произошли в период «перестройки» на фоне грузино-абхазского конфликта.

18 марта 1989 года в селе Лыхны состоялся 30-тысячный абхазский сход, который выдвинул предложение о выходе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР и восстановлении её в статусе союзной республики, что вызвало возмущение среди грузин. Реакция на лыхненский сход выразилась в несанкционированных митингах, организованных «неформальными движениями».

25 марта состоялся 12-тысячный митинг в Гали, 1 апреля — в Леселидзе; митинги прошли также в Сухуми и в других городах Грузии.

4 апреля 1989 года под руководством лидеров грузинского национального движения во главе с Звиадом Гамсахурдиа, Мерабом Костава, Ираклием Церетели и Георгием Чантурией в Тбилиси начался бессрочный митинг. В ходе подготовки к митингу был создан так называемый «Легион грузинских соколов» и отряды из бывших воинов-«афганцев», спортсменов и физически крепких мужчин, которые вооружились металлическими прутьями, цепями, камнями и другими подручными средствами. Был организован сбор денег для приобретения огнестрельного оружия.

6 апреля на площади появились лозунги: «Долой коммунистический режим!», «Долой русский империализм!», «СССР — тюрьма народов!», «Долой Советскую власть!».

На митинге было зачитано и одобрено обращение к президенту и Конгрессу США: "1. Приурочить одно из заседаний ООН ко Дню суверенной Грузии — 26 мая. 2. Признать 25 февраля 1921 года днём оккупации Грузии большевистскими силами России. 3. Оказать помощь Грузии для выхода из состава Союза, в том числе путём ввода войск НАТО или ООН.

На следующий день, 7 апреля, в 20 часов 35 минут в ЦК КПСС была направлена телеграмма за подписью первого секретаря ЦК Компартии Грузинской ССР Джумбера Патиашвили, подготовленная вторым секретарём республиканского ЦК Борисом Никольским, с просьбой направить в Тбилиси дополнительные силы МВД и Минобороны. Вечером совещание, созванное по инициативе В. М. Чебрикова и проходившее под председательством Е. К. Лигачёва, рекомендовало руководству Грузинской ССР обратиться к населению республики с разъяснением своей позиции, а для пресечения массовых беспорядков перебросить в Тбилиси воинские части (в том числе из Армянской ССР). Поздно вечером в аэропорту «Внуково» состоялся разговор с вернувшимся из зарубежной поездки Михаилом Горбачёвым о том, что происходит в Тбилиси. Он принял решение направить в Тбилиси чрезвычайных эмиссаров Центра — члена политбюро Эдуарда Шеварднадзе и секретаря ЦК КПСС Георгия Разумовского. В интервью «Радио „Свобода“» бывший член Политбюро ЦК КПСС, соратник Михаила Горбачёва Вадим Медведев рассказал следующее:

Начиная с 00:00 8 апреля в Тбилиси были переброшены 4-й мотострелковый полк дивизии Дзержинского (650 человек), находившийся в тот момент на ликвидации последствий землетрясения в Спитаке, 345-й полк ВДВ из Кировабада (440 человек), бойцы пермского и воронежского ОМОНов (160 человек) и 450 курсантов Горьковской высшей школы МВД СССР. Кроме того, к участию в спецоперации был привлечён 8-й мотострелковый полк, дислоцированный в Тбилиси (650 человек). По свидетельству минимум одного из участников событий, ОМОН в разгоне демонстрации не участвовал, так как местные водители отказались доставить автобусы с омоновцами к месту событий, а сами они этого не сделали. Грузинская милиция в разгоне митинга не участвовала, а наоборот, пыталась защитить его участников и вывести их из опасного места.

8 апреля частью митингующих были предприняты действия по захвату техники для блокирования улиц и нападения на сотрудников милиции и военнослужащих, в результате чего были избиты 7 военнослужащих и 5 милиционеров. Была также предпринята попытка захвата Руставского металлургического завода, пресечённая охраной комбината. По официальной версии, решение разогнать митинг было принято 8 апреля на совещании грузинских партийных руководителей и силовиков при участии командующего Закавказским военным округом Игоря Родионова и прилетевшего из Москвы заместителя министра обороны СССР Константина Кочетова, а вечером того же дня председатель Совета министров Грузинской ССР Зураб Чхеидзе издал предписание республиканскому МВД «с привлечением военнослужащих внутренних войск и Советской армии принять меры по удалению митингующих с территории, прилегающей к Дому правительства».

В связи с прибытием по просьбе руководства республики в Тбилиси внутренних войск МВД СССР для поддержания общественного порядка Гамсахурдия, Костава, Церетели отложили выезд отрядов боевиков в Сухуми «для решения абхазского вопроса». Они выехали туда после 9 апреля, где в результате спровоцированных межнациональных конфликтов было убито 25, ранено 665 человек и похищено 4 900 единиц огнестрельного оружия.

По утверждению генерала Игоря Родионова, если бы не разгон митинга силами армии, националистами «начался бы штурм здания» ЦК Компартии Грузинской ССР, которое уже было подготовлено к обороне и потому «Страшно подумать, сколько бы тогда было убитых и раненых». Это мнение однако противоречит фактам, установленным комиссией, согласно которым «обстановка в городе стабилизируется и находится под контролем», а сопротивление митингующих до момента штурма имело пассивный характер:

Разгон митинга 
В ночь с 8 на 9 апреля митинг был оцеплён войсками и милицией. К ночи на митинг собралось около 10 тысяч человек. Митингующие построили на прилегающих улицах баррикады, используя для этого 29 грузовиков и троллейбусов. В 2 часа 50 минут к митингующим через мегафон обратился начальник УВД города Тбилиси Гвенцадзе с призывом разойтись, затем в 3 часа 45 минут с аналогичным призывом обратился Илия II. В 4 часа 9 апреля генерал Игорь Родионов приказал начать вытеснение митингующих с площади. По данным комиссии Собчака, вытеснение началось в 04:05 и завершилось в 04:21. Митингующие начали покидать площадь, но почти все выходы с площади были перекрыты автотранспортом, то есть пути эвакуации были резко ограничены, в результате чего возникла паника и массовая давка.

Против участников митинга солдатами были применены 73-сантиметровые резиновые палки, использовались слезоточивый газ «черёмуха» (факт применения отравляющих веществ власти официально признали только 13 апреля), малые пехотные лопатки и в одном случае (по заключению судебно-медицинской экспертизы) огнестрельное оружие. Как было установлено в ходе расследования, исполнявший обязанности командира 4-го мотострелкового полка подполковник Бакланов самостоятельно разрешил подчинённым использовать четыре гранаты с более сильным газом «Си-эс». В свою очередь, по мере возрастания сопротивления участники митинга использовали против «сил вытеснения» подручные предметы. Шестьдесят четыре участника митинга заявили, что пострадали в ходе возникшей давки не от действий военнослужащих, а от брошенных в толпу неустановленными лицами предметов и иным способом.

В ходе вытеснения демонстрантов 16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое — в период с 10 по 13 апреля — вскоре скончались в больнице. Как установила судебно-медицинская комиссия, причиной смерти всех погибших, за исключением одного случая с тяжёлой черепно-мозговой травмой, являлось удушье (асфиксия) в результате сочетания вдыхания химических веществ и сдавливания грудной клетки в давке. Во время операции по вытеснению митингующих и в течение нескольких часов после неё в больницы Тбилиси поступил 251 человек, 183 из которых были госпитализированы. По данным следственной комиссии Верховного Совета Грузинской ССР, в течение месяца, с 9 апреля по 9 мая 1989 года, за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились около 4000 человек. По сообщению генерального прокурора СССР Н. С. Трубина, всего пострадавших демонстрантов было выявлено «167 человек — 154 демонстранта и 13 работников местной милиции», из них только 100 демонстрантов и 13 работников местной милиции пострадали от рук военнослужащих. При этом 189 военнослужащих пострадали от рук демонстрантов, вооруженных «металлическими прутьями, арматурой, цепями, камнями, досками, палками, самодельными взрывными устройствами, бутылками с зажигательной смесью, отравляющими химическими веществами и другими предметами».

Итоги 

Для расследования произошедшего была сформирована комиссия Съезда народных депутатов СССР во главе с Анатолием Собчаком. Комиссия восстановила картину случившегося, но установить, кто дал приказ военным разогнать митинг, не удалось, так как никаких документов не было. Медицинская экспертиза установила наличие колотых и резаных ранений и признаки отравления сильнодействующими химическими веществами. Грузины обвинили в произошедшем Советскую армию и проводили в следующие месяцы марши протеста. Представители военных отрицали применение отравляющих веществ и использование сапёрных лопаток против митингующих. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. В заключении комиссии записано:

«Комиссия констатирует наличие серьёзных просчётов и нарушений закона в ходе подготовки и осуществления мероприятий по пресечению митинга у Дома правительства в г. Тбилиси в ночь на 9 апреля, допущенных как общесоюзными, так и республиканскими органами».

Руководство СССР в Москве утверждало, что демонстранты напали первыми и солдаты только оборонялись. На первом Съезде народных депутатов (май-июнь 1989 года) Михаил Горбачёв отказался взять на себя ответственность за развитие событий во время разгона демонстрации и возложил всю вину за жертвы на армию.

Через пять месяцев после тбилисских событий «Московские новости» опубликовали фрагмент из интервью генерала Родионова, в котором последний на вопрос, кто отдал команду на использование армии, ответил вопросом: «А если я скажу, что Генеральный секретарь?».

Позднее, касаясь этих событий и роли М. С. Горбачёва, В. М. Чебриков утверждал: «Я сам звонил ему, докладывал обстановку и запрашивал санкцию на применение войск. Кто, кроме Верховного главнокомандующего, мог отдать такой приказ?».

«Ни одна команда, — утверждает Ф. Д. Бобков, — не поступала в Тбилиси без согласования с ним. Многие в подробностях рассказывали о „тайной вечере“ в аэропорту Внуково после возвращения Горбачёва из Лондона. Я там не был, но мне позвонил Крючков и передал, что Горбачёв одобрил ввод войск в Тбилиси для наведения порядка».

Позднее Д. И. Патиашвили поведал, что 8 апреля около 10.00 ему позвонил Д. Т. Язов и сообщил, что направил в Тбилиси своего заместителя К. А. Кочетова. Не успел Д. И. Патиашвили повесить трубку, как К. А. Кочетов появился у него в кабинете. Он заявил, что принято решение об освобождении площади, исполнение этого решения поручено армии, руководство операции возложено на генерала И. Н. Родионова, его заместителем назначен министр внутренних дел Грузии Шота Горгадзе.

«Примерно через час после разговора с Кочетовым, — утверждает Д. Патиашвили, — позвонил Горбачёв и тоном, не допускающим возражений, сообщил буквально следующее: „Надо немедленно освободить площадь, и этим займётся армия“. Я понял, что он знает о намеченном плане и поддерживает его».

Правительство Грузинской ССР было вынуждено подать в отставку. Против Звиада Гамсахурдиа, Мераба Костава, Церетели и Георгия Чантурия прокуратура Грузии возбудила уголовное дело, однако 5 февраля 1990 года оно было прекращено «ввиду изменения обстановки».

С трагических событий 9 апреля начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идей национальной независимости, восстановления грузинской государственности. Уже на следующий день после разгона митинга в знак протеста против разгона город Тбилиси и остальная Грузия начали забастовку, был объявлен национальный 40-дневный траур. Жители города начали в массовом количестве возлагать цветы на место гибели демонстрантов. В Грузии было объявлено чрезвычайное положение, но демонстрации протеста продолжались.

В память о трагических событиях 9 апреля 1989 года в Тбилиси отмечается «День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии».

Память 
 23 ноября 2004 года на проспекте Руставели в Тбилиси на месте гибели демонстрантов открылся мемориал.
 В Грузии день 9 апреля объявлен государственным праздником — «Днём национального единства».
 Александровский парк в Тбилиси переименован в Парк 9 апреля.
 Трагедии 9 апреля посвящена песня «Tbilisi Tänavad» эстонской панк-хардкор-группы «J.M.K.E.».
 Так же, Тбилисской трагедии была посвящена композиция «Tbilisian Tragedy» грузинской SDBM-группы Psychonaut 4.

См. также 
 Вичугская всеобщая стачка
 Тбилисские события (1956)
 Новочеркасский расстрел
 Демонстрация 25 августа 1968 года
 Беспорядки в Ташкенте (апрель 1969)
 Волнения в Минске (1970)
 Демонстрации в Грузии (1978)
 Целиноградские события (1979)
 Декабрьские события 1986 года (Казахстан)
 События в Минске (1988)
 Беспорядки в Молдавии (1989)
 Ферганские погромы
 Чёрный январь (Азербайджан)
 Массовые беспорядки в Душанбе (1990)
 Ошские события 1990 года
 Митинг 7 ноября 1990 года (Минск)
 События в Вильнюсе (1991)
 События в Риге (1991)
 Мы (телесериал)

Примечания

Литература 
 Заключение Комиссии Съезда народных депутатов СССР по расследованию событий, имевших место в г. Тбилиси 9 апреля 1989 года. // sobchak.org
 New Nations Rising: The Fall of the Soviets and the Challenge of Independence, Nadia Diuk, Adrian Karatnycky
 Nationalist Violence and the State: Political Authority and Contentious Repertoires in the Former USSR, Mark R. Beissinger Comparative Politics, Vol. 30, No. 4 (Jul., 1998), pp. 26-27.
 Pelkmans, Mathijs (2006), Defending the Border: Identity, Religion and Modernity in the Republic of Georgia, pp. 127-39. New York: Cornell University Press, .
 
 Lehrke, Jesse Paul. «The Transition to National Armies in the Former Soviet Republics, 1988—2005.» Oxfordshire, UK: Routledge (2013), Chapter 2 and 3. (See: http://www.routledge.com/books/details/9780415688369/).
 ირაკლი გოცირიძე, «სიმართლის კვალდაკვალ» — თბილისი, 1990, ISBN 5-529-01050-4

Ссылки 

 Н. С. Трубин, генеральный прокурор СССР. «О результатах расследования тбилисских событий 9 апреля 1989 года». Российский информационно-аналитический и образовательный проект «Война и мир» // warandpeace.ru (опубликовано 9 ноября 2007 года)
 В Грузии отмечают 17-летие трагических событий в Тбилиси: перед посольством РФ вновь прошла «RE: АКЦИЯ». // regnum.ru (9 апреля 2006 года)
 «Апрель 1989 года. Кошмар на проспекте Руставели» (воспоминания участника событий). Сайт Стаса Раздобреева // rv3doz.narod.ru (13 марта 2007 года)
 
 Tallin May 14, 1989: Resolution of the Baltic Assembly on the Events in Georgia on April 9, 1989. // letton.ch
 
 
 Статья и видеорепортаж «ВВС» о событиях в Тбилиси 1989 года. // news.bbc.co.uk
 Christian Schmidt-Häuser, Das Menetekel von Tiflis
 UdSSR. Georgische Unabhängigskeitsforderungen; abchasisch-georgischer Nationalitätenstreit
 IDFI — Confidential Documents on April 9
 
 
 «Репетиция» (документальное расследование; режиссер А.Гелейн) https://www.youtube.com/watch?v=i1mxB5Thp-M

Акции протеста в Грузии
Перестройка
Акции протеста в СССР
Конфликты 1989 года
1989 год в Грузии
Апрель 1989 года
События 9 апреля
История Тбилиси